– japońska biathlonistka, jej największym sukcesem są 9. miejsca w sztafecie w czasie Mistrzostw Świata w Biathlonie w 1996, 2000 i 2001 roku.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa Świata 

IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta

Puchar Świata

Bibliografia 
 

Japońskie biathlonistki
Japońscy olimpijczycy
Urodzeni w 1973